

Веселець () — село в Разградській області. Входить до складу общини Завет.
 Веселець () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Омуртаг.